1773 год в театре

События 
 В Стокгольме королём Густавом III основаны труппы Королевской оперы и Королевского балета. 
 В Лондоне открылся , считающийся первой современной цирковой ареной.

Постановки 
 18 января, Стокгольм — в Танцевальном зале состоялась премьера оперы Франческо Уттини «Фетида и Пелей», первой оперы на шведском языке и первой постановки Шведской королевской оперы. Главные роли исполнили Карл Стенборг, Элизабет Олин и .
 30 декабря, Версаль — в Королевской опере Версаля состоялась премьера оперы-балета Андре Гретри «Цефал и Прокрис» по либретто Жан-Франсуа Мармонтель, балетмейстер Гаэтано Вестрис.

Деятели театра

Родились 
 , Москва — Фёдор Кокошкин, русский театральный деятель, драматург, переводчик пьес; первый директор московской труппы императорских театров.
 ? Валенсия — Луи Галлодье, первый балетмейстер Шведского королевского балета.

Скончались 
 11 апреля, Мангейм — итальянский дирижёр и композитор .
 12 апреля, Лондон — английская оперная певица и актриса .
 ? — английская танцовщица и актриса , первая профессиональная балерина Англии.

Примечания

Ссылки